Tormato () — девятый студийный альбом прогрессив-рок-группы Yes, выпущенный в сентябре 1978 лейблом Atlantic Records. Записан в декабре 1977 — июне 1978 на «Advision Studios» (Лондон). Это последний студийный альбом группы, в записи которого приняли участие Джон Андерсон и Рик Уэйкман перед распадом группы, последовавшим в 1981 году. Диск был ремастирован и переиздан в 2004 году с добавлением десяти бонус-треков.

Об альбоме 
Первоначально альбом планировалось назвать Yes Tor по имени  в Дартмуре (графство Девон на юго-западе Англии), однако впоследствии название изменили на Tormato.
В оформлении обложки и буклета использована тематика, связанная с этой горой, а также содержится фраза: «Yes Tor находится на расстоянии двух с половиной миль от Окехамптона, Девон в Англии, и в ясный день с её вершины далеко вокруг можно увидеть места со странно звучащими названиями».

По словам Джона Андерсона, композиция «Circus of Heaven» () была написана им под влиянием книги Брэдбери. Он пересказал эту историю своему сыну Дэмиону, которого она очень заинтересовала. Голос Дэмиона присутствует в конце композиции.

Композиция «Don’t Kill the Whale» была выпущена в виде сингла (с «Abilene» на второй стороне), и с ней был снят видеоклип. Другой клип снят с композицией «Release, Release».

Список композиций

Сторона А 
 Future Times/Rejoice — 6:46
 A. Future Times (Андерсон, Хау, Сквайр, Уэйкман, Уайт)
 B. Rejoice (Андерсон)
 Don’t Kill the Whale  (Андерсон, Сквайр) — 3:56
 Madrigal  (Андерсон, Уэйкман) — 2:25
 Release, Release  (Андерсон, Уайт, Сквайр) — 5:44

Сторона Б 
  Arriving UFO  (Андерсон, Хау, Уэйкман) — 6:07
 Circus of Heaven  (Андерсон) — 4:31
 Onward  (Сквайр) — 4:05
 On the Silent Wings of Freedom  (Андерсон, Сквайр) — 7:47

Бонус-треки при переиздании 
  Abilene  (Хау)— 4:02
 Money  (Уайт, Сквайр, Андерсон, Уэйкман) — 3:14
 Picasso (Андерсон) — 2:12
 Some Are Born  (Андерсон) — 5:42
 You Can Be Saved  (Сквайр) — 4:20
 High  (Хау) — 4:30
 Days  (Андерсон) — 1:00
 Countryside  (Уайт, Сквайр, Андерсон, Хау) — 3:11
 Everybody’s Song  (Уайт, Сквайр, Андерсон, Хау) — 6:48
 Onward  (Сквайр) — 3:06

Участники записи 
 Джон Андерсон — ведущий вокал, перкуссия
 Стив Хау — электрогитары, акустические гитары, бэк-вокал
 Крис Сквайр — бас-гитара, pitch shifter, фортепиано (в 'Don’t Kill the Whale'), bass pedals, бэк-вокал
 Рик Уэйкман — клавишные инструменты
 Алан Уайт — барабаны, перкуссия, вибрафон

Примечания

Ссылки 
 All Music Guide: Tormato
 Tormato на progarchives.com 
 Tormato на discogs.com 
  Darkside: Tormato
  1000 пластинок: Tormato

Литература 
 
 

Альбомы прогрессивного рока
1978
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, оформленные студией Hipgnosis
Альбомы Rhino Records